Owen Gordon Williams, né le  à Idutywa, est un joueur de tennis sud-africain.

Carrière 
1/8 à l'Open d'Australie en 1954

1/16 à Wimbledon

Notes et références

Liens externes 
 
 (en) kasparovagent.com : Owen Williams

Joueur sud-africain de tennis
Naissance en juin 1931